Le patronyme Malisoux indique une provenance du toponyme Malihou, jadis Malisuel ou Malihoux, Malisoil à Havelange (anno 1085).
 

Léon Malisoux (1938-) est un homme politique belge.